Лаомед — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Лаомед — жених Пенелопы;
 Лаомед — сын Геракла и Омфалы.

Герои древнегреческих мифов